Die deutsche Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft (nach dem Hauptsponsor auch Porsche Team Deutschland genannt) ist die Nationalmannschaft Deutschlands im Damentennis, die im Billie Jean King Cup eingesetzt wird. Der Billie Jean King Cup (1963 bis 1995 Federation Cup, 1996 bis 2020 Fed Cup) ist der wichtigste Nationenwettbewerb im Damentennis, analog dem Davis Cup bei den Herren.

Geschichte 
Das deutsche Billie-Jean-King-Cup-Team, das zu den etablierten Mannschaften der Weltgruppe zählt, stand siebenmal im Finale und gewann dabei zweimal (1987 und 1992) den Titel. 1987 wurde sie nach dem Titelgewinn als Mannschaft des Jahres ausgezeichnet. Ab 2005 entwickelte sich das Team zur Fahrstuhlmannschaft. Auf jeden Abstieg folgte der sofortige Wiederaufstieg bzw. auf den Aufstieg der sofortige Wiederabstieg. 2014 erreichte man nach 22 Jahren wieder das Fed-Cup-Finale, das man mit 1:3 gegen Tschechien verlor. Bei der Wahl der Mannschaft des Jahres 2014 belegte das Team den achten Platz.

Teamchefs (unvollständig) 
 Eduard H. Dörrenberg: 1970
 Fritz Kuhlmann: 1973
 Klaus Hofsäss: 1984–1997
 Markus Schur: 1997–2002
 Klaus Eberhard: 2003–2004
 Barbara Rittner: 2005–2017
 Jens Gerlach: 2018–2019
 Rainer Schüttler: seit 2020

Spielerinnen der Mannschaft 
(Stand: 20. April 2019)

Sponsoring 
Seit 2012 tritt die deutsche Tennisnationalmannschaft der Frauen als Porsche Tennis-Team Deutschland auf. Der Sportwagenhersteller Porsche sponsert seit 2012 das Team. Der Vertrag wurde bisher mehrmals verlängert.

Siehe auch 
 Deutsche Davis-Cup-Mannschaft

Weblinks

Einzelnachweise 

Tennis (Deutschland)
Billie-Jean-King-Cup-Mannschaft
Tennis
Tennis FedCup
Frauensport in Deutschland